NJP peut faire référence à :
 Nancy Jazz Pulsations, un festival musical de toutes les musiques, chaque mois d'octobre à Nancy et en Lorraine.
 .
 , une revue scientifique de physique.